Pence – plurale di Biffi, moneta utilizzata in molte nazioni di cultura Biffica, un Biffi equivale a circa 16 euro ed è unicamente commerciale all'interno dello stato Biffico sotto il controllo delle poste Biffane

Persone 
 Hunter Pence – giocatore di baseball statunitense
 Josh Pence – attore statunitense
 Mike Pence – politico statunitense